Haddam – città statunitense del Connecticut
Haddam – città statunitense del Kansas